Das Skeetschießen bei den Olympischen Spielen 1972 in München fand am 31. August und 2. September auf der Olympia-Schießanlage Hochbrück statt.

Ergebnisse

Weblinks 

 

Skeet